Арктопс () — горгонопс из поздней перми (зоны Tropidostoma — Dicynodon) Южной Африки. Примерно 5 видов, длина черепа от 20 до 37 см.

Череп очень высокий, чрезвычайно развиты саблевидные верхние клыки. Особенно длинными верхними клыками и массивным черепом отличается крупный вид Arctops ferox, иногда выделяемый в род Smilesaurus.

Современная ревизия рода (Е. Гебауэр, 2007) показала, что род Arctops входит в состав рода Scylacognathus. Дело в том, что молодые особи горгонопсий были описаны как род Scylacognathus, позже взрослые особи этого же рода были описаны как Arctops. Arctops ferox, скорее всего, принадлежит к роду элурогнат (Aelurognathus).

Ссылки 
 Arctops
 Eva Gebauer «Phylogeny and Evolution of the Gorgonopsia with a Special Reference to the Skull and Skeleton of GPIT/RE/7113 (‘Aelurognathus?’ parringtoni)» 

Синапсиды пермского периода
Горгонопсы